Этреше́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юг от Орлеана, 8 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 849 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт